Maria Anna di Baviera (1551-1608)
Maria Anna di Baviera (1574-1616)
Maria Anna di Baviera (1660-1690)
Maria Anna di Baviera (1805-1877)